Mark Johnson puede hacer referencia a:

 Mark Johnson (1949), filósofo estadounidense.
 Mark H. Johnson, neurocientífico británico.
 Mark Johnson (1945), productor de cine y televisión estadounidense.
 Mark Johnson (1954), golfista estadounidense.
 Mark Johnson (1963), jugador de críquet estadounidense.
 Mark Johnson (1971), boxeador estadounidense.
 Mark Johnson (1978), jugador de fútbol australiano.
Mark Johnson (1982), abogado y político conservador estadounidense.